Guilty Pleasure  o Guilty Pleasures puede referirse a:

 Guilty Pleasure (álbum de Ashley Tisdale) (2009), álbum de Ashley Tisdale.
 Guilty Pleasure (álbum de Brokencyde) (2011), álbum de Brokencyde.
 Guilty Pleasure (álbum de Hwasa) (2021), álbum sencillo de Hwasa.
 Guilty Pleasures (álbum de Barbra Streisand) (2005), álbum de Barbra Streisand.
 Guilty Pleasures (álbum de Quiet Riot) (2001), álbum de Quiet Riot.
 Guilty Pleasures (EP) (2006), EP de Allister.